Liga I este primul eșalon din sistemul competițional de futsal din România. A fost fondată în anul 2002 și este organizată de Federația Română de Fotbal.

Campioni

Sezon actual (2017/2018) 

* - AS City'us Târgu Mureș a fost penalizată cu 8 puncte de către FRF.

Note

Vezi și 

 Federația Română de Fotbal

Legături externe 

 Site-ul Oficial al Federației 
  Futsalplanet.com  

Divizii de futsal din România
Ligi naționale de futsal din Europa
Fondări în 2002 în România